Tara Lewis puede referirse a:
 Tara Lewis (actriz) en The Sisterhood (Serie TV)
 Tara Lewis (cantante) en The Voice UK (serie 3)
 Dra. Tara Lewis, personaje principal de Criminal Minds retratado por Aisha Tyler.
Tara Lewis es una agente del FBI de la BAU. Ella y su hermano menor Gabriel fueron criados por un padre soltero.